Сезон 1994-95 у Першій хорватській футбольній лізі — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Хорватії, що проходило між 14 серпня 1994 та 4 червня 1995 року. Став четвертим сезоном з моменту заснування турніру. Порівняно з попереднім сезоном кількість учасників турніру було скорочено з 18 до 16 команд. Чотири найслабших команди Першої ліги вибували до Другої ліги.

Переможцем турніру став сплітський «Хайдук», який захистив чемпіонський титул попереднього року та здобув свою загалом третю перемогу в чемпіонатах незалежної Хорватії.

Турнірна таблиця

Результати матчів

Бомбаридири

Посилання 
 Чемпіонат Хорватії 1994–95 на RSSSF  

1994-95
Хорватія
Хорватія
1994 у хорватському спорті
1995 у хорватському спорті